Олександр Семенович Істер — учитель-методист
 Пол Істер — шотландський плавець